Dominic Barto, attore statunitense
Alphonso Barto, politico statunitense
El Barto, soprannome di Bart Simpson
2279 Barto, asteroide
Barto, area non incorporata della Pennsylvania